Hildegarda  de Baviera (en alemán, Hildegard von Bayern; Wurzburgo, 10 de junio de 1825-Viena, 2 de abril de 1864) fue la cuarta hija del rey Luis I de Baviera y de su consorte, Teresa de Sajonia-Hildburghausen.

Nupcias y descendencia
El 1 de mayo de 1844, Hildegarda contrajo matrimonio en la Iglesia de Todos los Santos de Múnich con el archiduque Alberto de Austria-Teschen, hijo del archiduque Carlos de Austria-Teschen y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. El entonces archiduque Francisco José (futuro emperador Francisco José I de Austria) la describió en su diario en una entrada del 24 de mayo de la siguiente manera: 

Hildegarda y Alberto tuvieron 3 hijos:

María Teresa (1845-1927), que contrajo nupcias con el duque Felipe de Wurtemberg; de ellos desciende la casa ducal de Wurtemberg.
Carlos Alberto (1847-1848).
Matilde (1849-1867), comprometida con el futuro rey Humberto II de Italia, murió accidentalmente debido a las quemaduras causadas por un cigarro, que ocultó entre sus ropas, para que su padre no la viera fumar.

Aunque fue al spa numerosas veces para tener más hijos después del nacimiento de su hija menor, no lo consiguió, por lo que el heredero de su esposo sería su sobrino Federico. Hildegarda era prima y amiga de la emperatriz Sissi. Fue una mujer religiosa, patrona de numerosas asociaciones solidarias.

Muerte 
Durante su estancia en Múnich para el funeral de su hermano, el rey Maximiliano II de Baviera, en marzo de 1864, Hildegarda se enfermo de una inflamación pulmonar y pleuresía, a causa de esto murió menos de un mes después al volver a Viena. Su corazón descansa en la Herzgruft de la Iglesia de los Agustinos. Su viudo la sobrevivió más de 30 años.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 10 de junio de 1825 - 1 de mayo de 1844: Su Alteza Real la princesa Hildegarda de Baviera.
 1 de mayo de 1844 - 30 de abril de 1847: Su Alteza Imperial y Real archiduquesa Hildegarda de Austria, princesa real de Hungría y de Bohemia, princesa de Baviera.
 30 de abril de 1847 - 2 de abril de 1864: Su Alteza Imperial y Real archiduquesa Hildegarda de Austria, princesa real de Hungría y de Bohemia, duquesa de Teschen, princesa de Baviera.

Órdenes 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio austrohúngaro)
 Dama de la Orden de Teresa. (Reino de Baviera)

Cargos 
 Abadesa de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Wurzburgo.

Referencias

Ancestros 

Hildegarda Luisa
Hildegarda Luisa
Hildegarda Luisa
Hildegarda Luisa
Abadesas de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Wurzburgo
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Wurzburgo
Fallecidos en Viena